Ghoul – grafia inglese di ghul, essere soprannaturale della tradizione araba
 Ghoul – personaggio del film Batman of the Future: Il ritorno del Joker
 Ghoul – miniserie televisiva indiana del 2018